Herrenwieser steht für:

Herrenwieser Schwallung, ein 1844 erbauter Staudamm aus Buntsandstein nahe Herrenwies, Forbach im Nordschwarzwald
Herrenwieser See, ein zur Gemeinde Forbach im Nordschwarzwald gehörender Karsee
Herrenwieser Weiher, Badesee in Kempten (Allgäu)

Siehe auch
Herrenwies 
Herrnwies